Neisse eller Neiße kan henvise til flere ting:

Floder 
 Lausitzer Neiße – biflod til Oder på grænsen mellem Tyskland og Polen. Den kaldes også Görlitzer Neiße.
 Nysa Kłodzka – biflod til Oder i Polen. Den hedder Glatzer Neiße på tysk.

Andre steder 
 Nysa (Polen) – polsk by som hedder Neiße på tysk. Historisk placeret i øvre Schlesien.
 Landkreis Spree-Neiße – tysk Landkreis i delstaten Brandenburg

Se også 
 Oder-Neisse-linjen – Grænsen mellem (Øst)tyskland og Polen siden 2. verdenskrig langs Oder og Lausitzer Neiße